Das Stan James World Matchplay 2006 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 23. bis zum 29. Juli 2006 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Colin Lloyd unterlag dieses Jahr in der ersten Runde mit 6:10 dem Engländer Steve Maish. Neuer Titelträger wurde Phil Taylor, der sich durch einen 18:11-Finalsieg gegen James Wade seinen achten Titel sichern konnte.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 150.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2006 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2006
Dartveranstaltung 2006
Dartwettbewerb in Blackpool